«Quentin» puede referirse a:
 Quentin, empleado como abreviatura para indicar al biólogo francés Pierre Quentin.
 Quentin, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Las Laderas.